Larry Craig Morton (5 de fevereiro de 1943, Flint, Michigan) é um ex-jogador profissional de futebol americano estadunidense que atuou como quarterback na National Football League por 18 anos. Morton jogou pelo Dallas Cowboys,  pelo New York Giants e tambem pelo Denver Broncos.

Temporada regular 

Naturais do Michigan
Jogadores de futebol americano de Michigan
Jogadores do Dallas Cowboys
Jogadores do New York Giants